«Рохат» — бывший узбекистанский футбольный клуб из городского поселка Кибрай Ташкентского вилоята. Основан не позднее 1993 года.

Названия 
 1994-1995 — Маданият.
 1996-2000 — Рохат.

История 
В 1995-2000 годах выступал в Первой лиге чемпионата Узбекистана, где в сезоне-1999 занял 6-е место.

Достижения 
 6-е место в Первой лиге (1999).

Ссылки 
 Клуб "Маданият" в базе footballfacts
 Клуб "Рохат" в базе footballfacts

Футбольные клубы Ташкентской области